Ви́ктор Бори́сович Заха́ров (род. 4 мая 1967, Омск) — советский и российский хоккейный защитник, тренер; мастер спорта СССР (1990) по хоккею с мячом.

Биография 
Младший брат футболиста Сергея Захарова.

Воспитанник омского хоккея, первый тренер А. П. Ворожцов. Играл за команды «Локомотив» / «Сибскана» / «Сибскана-Энергия» Иркутск (1986—2004), «Лесохимик» Усть-Илимск — (2004/05), СКА-«Забайкалец» (2005—2007).
  
В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России — 496 матча, 30 мячей («Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия» — 420, 17; «Лесохимик» — 22, 8, СКА-«Забайкалец» — 54, 5). В розыгрышах Кубка страны 127 матчей, 11 мячей («Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия» — 104, 3; «Лесохимик» — 5, 1, СКА-«Забайкалец» — 18, 7).

Отличался уверенной игрой в обороне, обладал хорошей техникой отбора мяча и организации атаки. Нередко сам подключался к атакующим действиям своей команды.

С августа 2007 года на тренерской работе, и. о. главного тренера читинского СКА-«Забайкальца».

Достижения 
 Победитель первенства РСФСР — 1990. 
 Серебряный призёр чемпионата России — 1998. 
 Бронзовый призёр чемпионата России — 1995, 1999. 
 Обладатель Кубка лесников Швеция — 1995.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 16 команд 
 1-4.СКА-Нефтяник       = 3 мяча   5-10.Волга          = 2
 1-4.Саяны              = 3        5-10.Зоркий         = 2
 1-4.Маяк               = 3       11-16.Динамо М       = 1
 1-4.Сибсельмаш         = 3       11-16.Кузбасс        = 1
 5-10.СКА-Свердловск    = 2       11-16.Шахтёр Л-К     = 1     
 5-10.Водник            = 2       11-16.Старт          = 1
 5-10.Уральский трубник = 2       11-16.СКА-Забайкалец = 1
 5-10.Байкал-Энергия    = 2       11-16.Локомотив Ор.  = 1

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 24 играх 
по 2 мяча забивал в 3 играх 
Свои 30 мячей забросил в 27 играх, в 469 играх мячей не забивал. 

В сезоне 1989/1990 провёл 38 матчей.

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Тренеры по хоккею с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Лесохимик»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»